La liste des villes-étapes du Tour de France présente, depuis la première édition en 1903, la liste des villes ayant accueilli un départ ou/et une arrivée d'étape du Tour de France, une course de cyclisme sur route par étapes.

Liste (1903-2024)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des villes ayant accueilli le grand départ du Tour de France
 Dernière étape du Tour de France

Lien externe 

Ville-étape du Tour de France
villes-étapes